Het seizoen 1946/47 was de achttiende editie van de Belgische Derde Klasse. De officiële naam destijds was Promotion (Bevordering of Promotie).  FC Winterslag, R. Gosselies Sports, RFC Bressoux en SK Roeselare werden kampioen en promoveerden naar Eerste afdeling.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Afdeling 1945-46 voor de start van het seizoen:
 US du Centre (voorlaatste reeks A) degradeerde na 8 seizoenen in 2e nationale.
 Stade Nivellois (laatste reeks A) degradeerde na 2 seizoenen in 2e nationale.
 Waterschei SV Thor (15e reeks B) degradeerde na 8 seizoenen in 2e nationale. 
 KFC Belgica Edegem (voorlaatste reeks B) degradeerde na 1 seizoen in 2e nationale.
 CS Andennais (laatste reeks B) degradeerde na 1 seizoen in 2e nationale.

Gepromoveerde teams
Volgende twaalf teams waren gepromoveerd uit de regionale afdelingen voor de start van het seizoen: 
Negen clubs maakten hun debuut in de nationale reeksen.
 Rupel SK
 Hoeselt VV
 RCS Brainois
 UBS Auvelais
 Saventhem FC
 CS de Verlaine
 CS Saint-Louis Athus
 SV Wevelgem
 SC Boussu-Bois
Twee clubs promoveerden na 4 seizoenen terug naar 3e nationale:
 Nielse SK
 RC Vottem
Eén club promoveerde na 8 seizoenen terug naar 3e nationale:
 SV Audenaerde

Deelnemende teams

Volgende 70 ploegen speelden in het seizoen 1946-47 in Bevordering. Ze werden onderverdeeld in 2 reeksen van 18 clubs en 2 van 17 clubs. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Reeks A

Reeks B

Reeks C

Reeks D

Eindstanden

Bevordering A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, P: promotie, D: degradatie

Bevordering C 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering D 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, P: promotie, D: degradatie

Promoverende teams
De vier kampioen promoveerden naar Eerste Afdeling 1947-48 op het eind van het seizoen:
 FC Winterslag (kampioen reeks A) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 R. Gosselies Sports (kampioen reeks B) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 RFC Bressoux (kampioen reeks C) promoveerde na 12 seizoenen terug naar 2e nationale.
 SK Roeselare (kampioen reeks D) promoveerde na 12 seizoenen terug naar 2e nationale.

Degraderende teams
De laatste 5 ploegen van elke reeks degradeerde naar de regionale afdelingen. In reeksen A, B en C degradeerde ook de zesde laatste ploeg.  Volgende 23 ploegen degradeerden naar de regionale afdelingen.

P: positie, R: reeks, S3: Onafgebroken aantal seizoenen in 3e nationale op moment van degradatie

Bronnen en voetnoten 

Derde klasse voetbal België
Belgie 3